Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan-Albert Viloca-Puig che ha battuto in finale Tomas Behrend 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Juan-Albert Viloca-Puig (Campione)
 Christophe Van Garsse (secondo turno)

 Tomas Behrend (finale)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Márcio Carlsson (primo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1999